Britten (volk), de bevolking van het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië en Noord-Ierland)
 Keltische Britten, de Kelten die Groot-Brittannië bewoonden vanaf ten minste de Britse ijzertijd tot in de middeleeuwen
 Britten (Losheim am See), een plaats in Saarland, Duitsland
 Britten-Norman, een Britse vliegtuigproducent
 Britten (motorfiets), een Nieuw-Zeelands historisch motorfietsmerk

Personen
 Benjamin Britten (1913-1976), Brits componist en pianist
 John Britten (1950-1995), Nieuw-Zeelands motorconstructeur
 James Britten (1846-1925), Brits botanicus